Влади́мир Влади́мирович Андрие́вский (укр. Володимир Володимирович Андрієвський; род. 5 июня 1985, Киев) — украинский теле- и радиоведущий, журналист, шоумен.

Биография 
Родился 5 июня 1985 в Киеве.

Образование 
В 1999 году с отличием окончил музыкальную школу джазового искусства № 34 по классу «аккордеона» и «сопилки».

В 2002 году окончил специализированную школу с углубленным изучением иностранных языков № 65.

В 2008 году окончил факультет «международных отношений» и «страноведения» Киевского славистического университета по специальности «дипломат». Степень — бакалавр, магистр.

Карьера 
 2003—2004 — «Гала радио» — техническая служба.
 2004—2005 — «Love Radio» (сейчас «Радио Дача») — ведущий, музыкальный редактор.
 2005—2011 — «Наше Радио» — ведущий.
 2006—2009 — телеканал «Сити» (сейчас «ПлюсПлюс») — ведущий.
 2008—2009 — телеканал «Кино» (сейчас «2+2») — голос канала.
 2009—2014 — ведущий информационных программ «Подробности» (укр. Подробиці) и «Новости» (укр. Новини) на телеканале «Интер» (укр. Інтер).
 С 2013-го года — «DJ FM» — ведущий.
 С декабря 2013-го года — школа телевидения ProCut Young School — преподаватель
 2014—2016 — ведущий вечерних информационных выпусков на телеканале «112 Украина».
 С декабря 2016-го года по февраль 2021  — ведущий вечерних информационных выпусков на телеканале «ZIK».
 с 26 февраля 2021-28 октября 2021  ведущий вечерних информационных выпусков на телеканале «Перший незалежний».
 с 28 октября 2021-24 февраля 2022 ведущий вечерних информационных выпусков на телеканале «Ukrlive».

Жизнь вне экрана 
В 2009 году — смена работы повлекла за собой кардинальные изменения имиджа Владимира Андриевского.

В 2010 году — к Международному дню защиты детей Владимир Андриевский и студенты «Интершколы» организовали праздник для воспитанников Киево-Святошинского районного детского дома смешанного типа.

В 2011 году — номинировался на звание «Самые красивые люди Украины» по версии журнала «Вива».

В сентябре 2011 года — принимал участие в съемках роликов ко дню рождения телеканала «Интер», которые проводили начинающие журналисты, режиссёры, операторы, сценаристы, продюсеры.

В декабре 2011 года — Владимир Андриевский попробовал себя в роли Деда Мороза.

В марте 2012 года — победил в конкурсе «Самый сексуальный телеочкарик».

В июне 2012 года — выступил ведущим на церемонии награждения победителей Kyiv Sculpture Project 2012, первого Международного фестиваля современной скульптуры.

В августе 2012 года — выступил ведущим в экстравагантном конкурсе красоты под названием «мисс Пэрис Хилтон».

В сентябре 2012 года — выступил ведущим праздника для воспитанников Киево-Святошинского районного детского дома смешанного типа. В рамках мероприятия прошел необычный урок. Воспитанники детского дома смогли продемонстрировать свою фантазию во время презентаций своих команд, показать художественный талант во время создания картины своей команды, вспомнить любимые сказки и мультики.

В сентябре 2012 года — стал знатоком интеллектуальной программы «Что? Где? Когда?».

23 сентября 2012 года — команда «знатоков», в которую входит и Владимир Андриевский, одержала победу в интеллектуальной программе «Что? Где? Когда?».

В сентябре 2012 года — Владимир Андриевский, на собственном примере и под объективами камер, показал — как можно за несколько месяцев сбросить лишние килограммы.

В октябре 2012 года — принял участие в Международном Форуме «Новомедиа» в качестве спикера. Основная тема доклада — работа в телевизионном эфире: некоторые аспекты гармоничного существования в кадре.

В январе 2013 года — попал в список «Самые завидные холостяки украинского ТВ».

Примечания 

Телеведущие канала «Интер»